Kamishak peut faire référence à :
 Baie Kamishak, baie  d'Alaska aux États-Unis,
 Rivière Kamishak, cours d'eau d'Alaska aux États-Unis, dans la borough de Lake and Peninsula.